Die Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2015 war die dritte Spielzeit der nationalen Frauenfußballmeisterschaft von Brasilien, die von der Confederação Brasileira de Futebol (CBF) organisiert wurde. Den Meistertitel gewann bei seiner zweiten Teilnahme der Rio Preto EC aus São José do Rio Preto.

Der Wettbewerb fand im zweiten Halbjahr 2015 zwischen dem 9. September und 6. Dezember statt.

Modus 
Im Gegensatz zur Meisterschaft der Herren, die seit einigen Jahren in einem europäischen Ligamodus mit einer Gesamtwertung entschieden wird, wird die Meisterschaft der Damen in einem traditionellen brasilianischen Modus ermittelt.

Zuerst treten die zwanzig teilnehmenden Vereine in einer ersten Spielphase aufgeteilt in vier Gruppen zu je fünf Mannschaften jeweils einmal gegeneinander an. Die zwei Bestplatzierten einer Gruppe qualifizieren sich für die zweite Spielphase mit acht Mannschaften in zwei Gruppen. In dieser Phase spielen die Teams zwei Mal in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich schließlich für die Finalrunde, die in einem K.-o.-System ausgetragen wird, in der eine Auswärtstorregelung gilt. Auch in der Finalrunde werden die Begegnungen in einem Hin- und Rückspiel entschieden, einschließlich im Finale.

Der Finalsieger gewinnt den brasilianischen Meistertitel und erhält den für Brasilien reservierten Startplatz für die CONMEBOL Copa Libertadores da América Feminino des folgenden Jahres.

Teilnehmende Vereine

Erste Phase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Zweite Phase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Finale 

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan=4 | 1:0 Ana Alice  (56.)

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan=4 | 0:1 Jéssica de Lima (19.); 1:1 Chú (36.)

|}

Die Meistermannschaft 
(in Klammern sind Einsätze und erzielte Tore angegeben)

Gesamtklassement 
In der Platzierung des Gesamtklassements hat das Erreichen der jeweiligen Finalrunde Vorrang vor den erzielten Punkten. Danach ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Punkte
 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich

|}

Anmerkung:

Torschützenliste

Wissenswertes 
Besonderheiten: 
 Erstmals hat ein Verein den Meistertitel gewonnen, der nach dem Gesamtwettbewerb weniger gewonnene Punkte aufweisen konnte als der unterlegene Finalist.

Rekorde:
 Den höchsten Saison- und Heimsieg erzielte die AD Centro Olímpico mit 13:0 gegen den Duque de Caxias FC am vierten Spieltag der Gruppe 2 am 20. September 2015 im Estádio José Liberatti zu Osasco.
 Die höchsten Auswärtssiege der Saison erzielten mit 6:0 die AD Centro Olímpico gegen den Botafogo FC am 7. Oktober 2015 am dritten Spieltag der Gruppe A im Estádio Leonardo da Silveira zu João Pessoa und mit 7:1 die Ferroviária gegen den EC Iranduba am dritten Spieltag der Gruppe 1 am 16. September 2015 im Estádio Ismael Benigno zu Manaus.

Saison 2015 
 Copa do Brasil de Futebol Feminino 2015
 Campeonato Brasileiro Série A 2015

Weblinks 
 cbf.com.br – Saisonstatistik 2015.

2015
B